Mörderische Hitze steht für:
 Mörderische Hitze (1990) (The Rutanga Tapes), südafrikanischer Spielfilm von David Lister (1990) 
 Mörderische Hitze (1993) (Taking the Heat), US-amerikanischer Film von Tom Mankiewicz (1993) 
 Mörderische Hitze, achte Episode der ersten Staffel der österreichischen Fernsehserie SOKO Donau (2005); siehe SOKO Donau/Episodenliste#Staffel 1
 Spreewaldkrimi: Mörderische Hitze, deutscher Fernsehfilm von Kai Wessel (2014)